Riu Bagh, riu de Maharashtra i Madhya Pradesh (Índia)
 Districte de Bagh, districte d'Azad Kashmir (Pakistan)
 Bagh (capital d'Azad Kashmir), capital del districte de Bagh a Azad Kashmir
 Ram Bagh, jardí mogol de l'Índia
 Pargana de Bag, antiga pargana del principat de Gwalior, agència Bhil
 Bagh (Uttar Pradesh), poble a Uttar Pradesh (Índia)
 coves de Bagh